

Коровинська сільська рада — сільське поселення, Бугурусланський  район, Оренбурзька область
 Коровинська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Курганська область

Коровинська сільська рада — колишня сільська рада, Недригайлівський район, Сумська область